Niemcy:
 Langel – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Arnaud Langel – francuski biathlonista